Кэ́ти Кинг (; в замужестве была известна как Кэ́ти Бёрст, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Выиграв в 2012 чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов, стала первым скипом в женском кёрлинге Канады, выигравшая как скип и юниорский, и женский, и ветеранский чемпионаты Канады.

В 2013 году введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2006), серебро (2007).
 : серебро (1988).
 : золото (1977, 1978).
 : золото ().
 : золото (2012), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга